Unteraich ist der Ortsname von

 Unteraich (Guteneck), Ortsteil der Gemeinde Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Unteraich (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Unteraich (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Unteraich (Gemeinde Bruck), Ortsteil der Stadtgemeinde Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Unteraichen